Emile Ratelband - een Nederlands ondernemer en motivatietrainer
 Chinese rol - een bepaald soort knalvuurwerk, ook wel ratelband genoemd